Germania
 Niederweiler – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Niederweiler – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)